Видзев (польск. Widzew):

 Видзев — городской район (дзельница) Лодзи в Польше. 
 «Видзев» — футбольный клуб из Лодзи.
 Лодзь-Видзев (первоначальное название: Видзев) — узловая железнодорожная станция в Лодзи, расположена в дзельнице Видзев.
 Лодзь-Видзев-Янув — закрытый остановочный пункт железной дороги в Лодзи, расположен в дзельнице Видзев (в микрорайоне Янув).

См. также 
 Видземе
 Видзъю
 Видзы
 Видз-Ю
 Видзя